Альманса ():
 Альманса — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете.
  — винодельческий регион в испанской провинции Альбасете.
 Альманса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон.
  (Пуэрто-Альманса) —  небольшой населённый пункт городского типа в аргентинской провинции Огненная Земля, входит в состав департамента Ушуая.
  — пароходофрегат, спущен на воду и включён  испанских военно-морских сил в 1864 году, участвовал в Первой тихоокеанской войне.
 Замок Альманса — изначально арабское, позже кардинально перестроенное католиками, фортификационное сооружение в городе Альманса.

См. также 
 Сражение при Альмансе